Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2001 — 3-я  мужская квалификация для участия в чемпионате Европы, в квалификации  приняли участие 16 европейских команд.

Турнир 
Четыре команды присоединились с ЧЕ 1999:

Квалификация

Квалификационный турнир

Группа А 
Матчи группы проходили в городе  Эйндховен,(Нидерланды)

Группа В 
Матчи группы проходили в городе  Ницца,(Франция)

Группа С  
Матчи группы проходили в городе  Нетания,(Израиль)

Группа D 
Матчи группы проходили в городе  Берлин,(Германия)

См. также 
 Квалификация чемпионата Европы по водному поло среди женщин 2001

Ссылки 
 Квалификация на сайте todor66.com  

2001
2001 год в водном поло